Анзорге — фамилия. Известные носители:

 Анзорге, Иоахим (; 1893—1947) — немецкий пианист.
 Анзорге, Конрад (; 1862—1930) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.